Російська пара Світлана Кузнецова і Віра Звонарьова були чинними чемпіонками, але Звонарьова відмовилася від участі через траму. Кузнецова грала в парі з Яніною Вікмаєр і не змогла захистити свій титул, оскільки у 2-му колі вони поступились Нурії Льягостері Вівес і Чжен Цзє.

Перша сіяна пара Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши володарок вайлд-кард Ешлі Барті і Кейсі Деллаква з рахунком 6–2, 3–6, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
2013 у тенісі